Servillo ist der Familienname folgender Personen:

 Peppe Servillo (* 1960), italienischer Sänger, Songwriter und Schauspieler
 Toni Servillo (* 1959), italienischer Schauspieler und Theaterregisseur